Die Reise zum Mittelpunkt der Erde steht für:

 Die Reise zum Mittelpunkt der Erde, Roman von Jules Verne (1864)
 Die Reise zum Mittelpunkt der Erde (1959), US-amerikanischer Abenteuerfilm von Henry Levin
 Die Reise zum Mittelpunkt der Erde (2008), internationaler Abenteuerfilm von Eric Brevig
 Die Reise zum Mittelpunkt der Erde (2008, Scott), internationaler Actionfilm von T. J. Scott

Reise zum Mittelpunkt der Erde steht für:
 Reise zum Mittelpunkt der Erde (1977), spanischer Abenteuerfilm von Juan Piquer Simón
 Reise zum Mittelpunkt der Erde (1989), US-amerikanischer Abenteuerfilm von Rusty Lemorande und Albert Pyun
 Reise zum Mittelpunkt der Erde (1999), US-amerikanische Fernsehserie von George Trumbull Miller

Siehe auch:
 Die Reise zum Mittelpunkt der Erde 2, US-amerikanischer Science-Fiction-Actionfilm von David Michael Latt
 Journey to the Center of the Earth